Ян III Благочестивый (около 1425 — между 1482 и 1485) — господин Глубчица, а впоследствии — и Фульнека.
 Ян III Логел (1549—1622) — архиепископ Праги и великий магистр Ордена рыцарей креста с красной звездой.
 Ян III Освенцимский (около 1366—1405) — князь освенцимский (1375/1376—1405).
 Ян III Собеский (1629—1696) — крупный польский полководец, король польский и великий князь литовский с 1674 года.